Leituga-branca é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Chondrilla juncea
 Lactuca viminea subsp. chondrilliflora